Hyvärinen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heini Hyvärinen
 Jari Hyvärinen